Ел Гарамбуљал има више значења:

 Ел Гарамбуљал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гарамбуљал (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Гарамбуљал, Камино Ондо (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику